Walkanow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandar Walkanow (1904–1972), bulgarischer Zoologe und Protistologe
 Welko Walkanow (1927–2016), bulgarischer Politiker